Герман — хімічна сполука тетрагідрид Германію, перший представник ряду германів.
 Герман — заповідне урочище в Маньківському районі Черкаської області.

Ім'я 

Герман — чоловіче ім'я.
 Герман Вейль 
 Герман Готліб Гельмер  — німецько-австрійський архітектор мюнхенської школи кінця XIX — початку XX століть
 Герман Герінг 
 Герман Гессе 
 Герман IV Гессе (; бл. 1450—1508) — церковний і державний діяч Священної Римської імперії, 48-й архієпископ Кельна-курфюрст і 20-й герцог Вестфалії в 1480—1508 роках.
 Герман Гольдшмідт 
 Герман Зудерман 
 Герман Ашиль ван Ромпей  — бельгійський політик, голова Європейської ради (2010—2014); 28-й прем'єр-міністр Бельгії (2008—2009)
 Герман Титов
 Герман Якобсен

Прізвище 

Герман — прізвище:
 Герман Анна Вікторія () — польська співачка, композитор.
 Герман Валентин Олександрович — український вчений-ветеринар, заслужений діяч науки УРСР.
 Герман Віктор Анатолійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Герман Володимир Миколайович (1980—2022) — старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Герман Ганна Миколаївна — українська журналістка, політик.
 Герман, Готфрід (1772—1848) — німецький філолог і педагог.
 Герман Григорій Іванович (1917—2006) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1943).
 Грета Герман (1901—1984) — німецька математик і філософ, відомий своїми роботами в галузі математики, фізики, філософії та освіти.
 Герман Денис Вадимович ( 1981) — український економіст, політик. Народний депутат України IX скликання.
 Герман Денис Сергійович (1989—2014) — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Герман Іван Мойсейович (1915—2000) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1943).
 Герман Костянтин Дмитрович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Герман Марк — англійський сценарист, режисер.
 Герман Михайло Васильович — лейтенант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Герман Наталія Петрівна (* 1963) — українська радянська легкоатлетка; спеціалізувалася в бігу на 100 і 200 метрів.
 Герман Олег Михайлович ( 1948) — український науковець, письменник, громадський діяч.
 Герман Олександр Вікторович (1915—1943) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу (1944, посмертно).
 Герман Олександр Миронович (1908—1959) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу (1945).
 Герман Олександр Петрович (1874—1953) — відомий вчений у галузі гірництва, брав участь у проектуванні багатьох гірничих підприємств в Україні, Казахстані, Росії, Грузії.
 Герман Олексій Олексійович (Олексій Герман-молодший, нар. 1976) — російський кінорежисер, сценарист.
 Герман Олексій Юрійович (Олексій Герман-старший, 1938—2013) — радянський, російський кінорежисер, сценарист.
 Герман Павло Давидович (1894–1952) — російський поет.
 Герман Самуїл Йосипович (1913 — після 1979) — український науковець, кандидат технічних наук, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки.
 Герман Юрій Павлович (1910–1967) — російський письменник.

Топонім

Герман — місто, штат Міннесота
 Герман — місто в окрузі Додж, штат Вісконсин
 Герман — місто в окрузі Шавано, штат Вісконсин
 Герман — місто в окрузі Шебойґан, штат Вісконсин
 Герман — селище, штат Небраска

Див. також 
 Джерман (значення)
 2519 Аннаґерман — астероїд.

Посилання 
 Родство

Чоловічі імена
Прізвища